Grindu (Ialomița) ;
 Grindu (Tulcea) ;